Geamăna se poate referi la:

 Localități din România
Geamăna - localitate din județul Alba
Geamăna - localitate din județul Argeș
Geamăna - localitate din județul Vâlcea
Geamăna - localitate din județul Vâlcea

 Localități din Republica Moldova
Geamăna - comună din raionul Anenii Noi